Dearing kan syfta på:

 Paul Dearing, australisk landhockeyspelare
 Dearing, Georgia
 Dearing, Kansas